AGF peut faire référence à :
 Anglo-German Fellowship (en français, Confrérie anglo-germanique), une association britannique pro-nazie ;
 Association des géographes français ;
 Assurances générales de France, une compagnie française d'assurances filiale d'Allianz ;
  ;
 Miscellaneous Command Ship, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy.